CTG of Ctg kan verwijzen naar:
 Cardiotocograaf
 China Three Gorges Corporation
 College tarieven gezondheidszorg
 Counter Terrorism Group